I suchi (Suchia ) sono un clade di rettili appartenenti agli arcosauri, che includono tutti gli pseudosuchi, con l'eccezione degli ornitosuchidi. Tra i suchi vi sono i coccodrilli e i loro parenti estinti. Questi rettili esistono almeno dal Triassico medio (Anisico, circa 245 milioni di anni fa) ed esistono tuttora, rappresentati dai coccodrilli.

Tassonomia
Il nome Suchia compare per la prima volta in una pubblicazione di Bernard Krebs nel 1974, ma solo nel 1991 Paul Sereno propone una definizione nodo-basale per il clade Suchia: secondo lo studioso, Suchia sarebbe il clade meno inclusivo comprendente Aetosaurus ferratus, Rauisuchus tiradentes, Prestosuchus chiniquensis, Gracilisuchus stipanicicorum e Crocodylus niloticus (l'odierno coccodrillo del Nilo).  Un'altra pubblicazione (Parrish, 1993) indica i Suchia come "Crocodylotarsi tranne Parasuchia" senza tuttavia proporre una definizione. L'attuale definizione è una revisione di quella operata da Sereno, e comprende i crocodilomorfi, oltre a numerose altre forme del Triassico, come gli aetosauri e i "rauisuchi". Uno dei più antichi suchi è Ticinosuchus ferox.

Note

Bibliografia
S. J. Nesbitt. 2011. The early evolution of archosaurs: relationships and the origin of major clades. Bulletin of the American Museum of Natural History 353:1-292
J. M. Parrish. 1993. Phylogeny of the Crocodylotarsi, with reference to archosaurian and crurotarsan monophyly. Journal of Vertebrate Paleontology 13(3):287-308
P. C. Sereno. 1991. Basal archosaurs: phylogenetic relationships and functional implications. Journal of Vertebrate Paleontology Memoir 2 11(4, suppl.):1-53

Collegamenti esterni 
 

Rettili